Хадия:

 Хадия — древнее царство, располагавшееся на территории современной Эфиопии
 Хадия — административно-территориальная единица Эфиопии: зона в составе Региона Южных национальностей, народностей и народов
 Хадия — этническая группа в Эфиопии
 Хадия — язык Кушитской языковой семьи

 Хадия — населённый пункт и административно-территориальная единица Непала: сельская община района Удаяпур зоны Сагарматха

 Адхам Хадия (род. 1985) — израильский футболист
 Хадия Тайик (род. 1983) — норвежский журналист, юрист и политик